Biografies:
 Primer cognom:
 Bartolomé Bravo (Martín Muñoz de las Posadas, 1554 - Medina del Campo, 1607), jesuïta castellà, lingüista i pedagog del llatí
 Cecco Bravo (Florència, 1601 - Insbruck, 1661), pintor italià
 Cèsar Bravo (Barcelona, 1981), jugador de bàsquet 
 Ciara Bravo (Alexandria, Kentucky, 1997), actriu estatunidenca 
 Claudio Bravo, diversos personatges
 David Bravo Bueno (1978, Sevilla), advocat especialitzat en dret informàtic i propietat intel·lectual
 Melchor Bravo de Saravia (Sòria, Castella, 1517 - 1577), virrei del Perú i governador de Xile
 José Bravo Domínguez (Ceuta, 1916 - 1991), futbolista espanyol 
 Juan Bravo (Atienza, c. 1483 - Villalar de los Comuneros, 1521), noble castellà participant en la Revolta de les Comunitats de Castella
 Juan Bravo Murillo (Fregenal de la Sierra, 1803 - Madrid, 1873) polític, jurista i economista espanyol, President del Consell de Ministres d'Espanya 
 José Antonio Muñoz Bravo (Sevilla, 1967), futbolista andalús que ocupava la posició de defensa 
 José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez (1944, Las Palmas de Gran Canaria), polític canari 
 Luis González Bravo (Cadis, 1811 - Biàrritz, 1871), periodista i polític espanyol 
 Manuel Bravo Portillo (Illes Marianes ? - Barcelona, 1919), policia espanyol 
 Nicolás Bravo (1786 - 1854), polític i soldat mexicà, president en dues ocasions ...
 Nino Bravo (1944 - 1973), cantant del País Valencià 
 Omar Bravo (1980, Los Mochis, Sinaloa), futbolista mexicà 
 Raúl Bravo Sanfélix (1981, Palma de Gandia), jugador de futbol valencià
 Víctor Bravo Durán (Sant Sebastià, 1954), polític basc militant del Partit Nacionalista Basc 
 Víctor Bravo de Soto Vergara (Saragossa, 1983), futbolista aragonès que ocupa la posició de migcampista 
 Segon cognom:
 Antoni Miró i Bravo (Alcoi, 1944), pintor
 Cuauhtémoc Blanco Bravo (1973, Ciutat de Mèxic), futbolista mexicà 
 Eduard Arranz Bravo (Barcelona, 1941), pintor 
 Francisco Javier López Bravo (Màlaga, 1974), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa 
 José Luis Sánchez Bravo (1954 - Hoyo de Manzanares, 1975) activista antifranquista 
 Juan Pablo de Miguel Bravo (1978), futbolista salamanquí 
 Miscel·lània:
 Cerro Bravo, volcà al departament de Tolima, al centre de Colòmbia 
 Fort Bravo, pel·lícula estatunidenca dirigida per John Sturges i estrenada el 1953
 Fundació Arranz-Bravo, espai d'art contemporani a L'Hospitalet de Llobregat 
 Il bravo, òpera de Saverio Mercadante sobre un llibret de Gaetano Rossi i Marco Marcelliano 
 Trofeu Bravo, premi anual que des del 1978 concedeix el diari esportiu Guerin Sportivo al millor futbolista europeu menor de 21 anys
 Fiat Bravo II, automòbil del segment C produït pel fabricant italià d'automòbils FIAT des del 2007 
 Río Bravo, riu de l'Amèrica del Nord que neix al sud-est de les Muntanyes Rocoses i desemboca al Golf de Mèxic 
 Rio Bravo (pel·lícula), western estrenat l'any 1959, dirigit per Howard Hawks i protagonitzada per John Wayne, Dean Martin i Ricky Nelson
 Tulancingo de Bravo, municipi de l'estat d'Hidalgo que té com a capçalera municipal homònima
 Bravo (revista), revista alemanya per a adolescents